Hans von Laffert ist der Name folgender Personen:

* Hans von Laffert (Goldschmied) (bl. 1419–1446), deutscher Goldschmied
 Hans von Laffert (Kapitän) († 1917), Korvettenkapitän, Kommandant des Hilfskreuzers SMS Leopard (Hilfskreuzer)